Cilj projekta Polis-Jadran-Europa je osnažiti međunarodnu kulturnu suradnju na Jadranu, te potaknuti interes stanovnika, institucija, organizatora i umjetnika za istu. Želja projekta je oblikovati regionalnu, kulturološku i znanstvenu sliku Jadrana, a poseban naglasak u projektu dobit će nužna mobilnost umjetnika, organizatora, projekata i umjetničkih djela unutar jadranskog bazena i šire. Projekt Polis-Jadran-Europa u sebi sadrži tri samostalna projekta: Festival Polis-Jadran-Europa, godišnje gostovanje festivala Polis-Jadran-Europa u jadranskim gradovima i budući rezidencijalni program za umjetnike i menadžere u kulturi. Svaki projekt imat će poseban budžet i financiranje. 
Nositelj projekta Polis-Jadran-Europa je udruga Sa(n)jam knjige u Istri, a sjedište projekta nalazi se u Puli.

Festival Polis-Jadran-Europa 
 
Festival Polis-Jadran-Europa na jednome mjestu prikazuje posebnosti jadranskih gradova, njihovu međusobnu kulturološku povezanost, te povezanost s Europom. Hrvatski gradovi Pula, Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik, crnogorski Kotor, Bar i Ulcinj, albanski Drač, talijanski Bari, Ancona, Venecija i Trst, bosanskohercegovački Neum te slovenski Kopar, petnaest je jadranskih gradova iz šest zemalja smještenih na obalama istočnog i zapadnog Jadrana. Pokretači znanstvenih i kulturnih inicijativa iz navedenih gradova, kao i osobe, ustanove te specifični projekti koji doprinose razvoju jadranskih gradova, svake će se godine prikazati na jednome mjestu. Sa svojim europskim kolegama "sa sjevera", umjetnici, znanstvenici i kulturolozi jadranskih Polisa otvarat će nebrojene teme vitalnog značaja za život gradova s obje strane Jadrana.  Festival će uz literarna, glazbena, kazališna, filmska i ina umjetnička pitanja problematizirati razvitak jadranskih gradova, nužnost razvitka njihovog međusobnog povezivanja, kao i povezivanja s Europom. Polis-Jadran-Europa multidisciplinarni je festival koji će svojim postojanjem i djelovanjem biti mjesto gdje će se mnogobrojni umjetnici, znanstvenici i kulturni djelatnici Jadrana susretati, upoznavati i umrežavati na postojećim i novim projektima. Festival neće biti samo susretište i mjesto „prikazivanja“ već će svoj trag ostaviti i u knjigama, filmovima, produkciji scenskih i glazbenih događaja u vlastitoj produkciji ili koprodukciji s partnerskim institucijama, festivalima s Jadrana. Festival će se svake godine odvijati u rujnu u Puli.

Gostovanja festivala Polis-Jadran-Europa 
Festival Polis Jadran Europa će se svake godine predstavljati u jednoj zemlji / gradu koji je godinu ranije bio sudionik Festivala. Selekciju grada vrši programski odbor zajedno s organizacijskim odborom i partnerima. Poseban žiri odlučuje tijekom samog festivala (nakon što je pogledao sve programe), koji će umjetnici predstavljati svoje projekte (a samim time i svoj grad) na godišnjem gostovanju festivala u jadranskim gradovima.

Rezidencijalni program za umjetnike i menadžere u kulturi 

Želja projekta Polis-Jadran-Europa je u skoroj budućnosti napraviti cjelogodišnji rezidencijalni program za umjetnike i menadžere u kulturi u jednoj istarskoj kući (Vodnjan). Rezidencijalni program bi se odvijao tijekom cijele godine, u sklopu istog, osim gostovanja umjetnika (s polja likovnosti, književnosti, kazališta, filma, arhitekture...) organizirale bi se radionice, izložbe, koncerti, književne prezentacije, performansi, arhitektonski zahvati...
U sklopu rezidencijalnog programa u Istri bi boravili ne samo umjetnici već i menadžeri u kulturi, koji bi zajedno sa svojim istarskim kolegama promišljali o suradnji na raznim poljima.
Rezidencijalni program Polis-Jadran-Europa bi se isto tako umrežio sa sličnim projektima diljem Europe i kroz svoju mrežu omogućio umjetnicima i menadžerima gostovanje i prezentaciju na drugim rezidencijalnim programima.

Vanjske poveznice 
 Službene stranice Polis-Jadran-Europa 
 Službene stranice Sa(n)jam knjige u Istri

Projekti hrvatskih udruga
Manifestacije u Hrvatskoj